Vaiman ist ein Familienname:

 Michael Vaiman (* 1953), ukrainischer Violinist
 Mikhail Vaimann (1926–1977), sowjetischer Violinist